Zentyal (antérieurement eBox Platform) est un serveur de réseau unifié open source (ou une plate-forme réseau unifiée) destinée aux petites et moyennes entreprises (PME). Zentyal peut notamment être utilisé afin de gérer l'infrastructure réseau, faire face aux menaces de sécurité UTM. Il peut également servir de passerelle internet, de serveur bureautique (office server), de serveur de communications unifiées ou encore offrir une combinaison de ces différentes fonctions. En outre, Zentyal inclut également un framework, visant à faciliter le développement de nouveaux services basés sur UNIX.

Le code source du projet est disponible selon les termes de la GNU GPL, mais également selon les termes de différentes licences privées. L'entreprise espagnole eBox Technologies S.L. est à la fois propriétaire et promotrice de Zentyal et détient le copyright du code source  (logiciel propriétaire).

D'abord projet collaboratif entre deux entreprises, avant d'être publié pour la première fois comme projet open source en 2005, le , Zentyal (eBox Platform) a été officiellement approuvé comme projet NEOTEC et s'est donc vu attribuer des fonds publics de la CDTI (Organisation publique espagnole qui dépend du Ministère de l'industrie, du commerce et du tourisme) afin de finaliser le développement de la version 1.0. Zentyal (eBox Platform) a été intégré pour la première fois dans Ubuntu en 2007, dans le Gutsy Gibbon Tribe 3, la troisième version alpha de Ubuntu 7.10. La première version stable Zentyal (eBox Platform) 1.0 a été publiée en 2008. En , eBox Platform change son nom pour Zentyal, et s'appuie sur Ubuntu 10.04 LTS.

Vue d'ensemble

Caractéristiques 

 Mise en réseau (Networking)
 Pare-feu (informatique) et routage
 Filtrage
 NAT (Network address translation) et redirections de port
 VLAN 802.1Q (Réseau local virtuel)
 Support de passerelles IP multiples (PPPoE and DHCP)
 Règles de passerelle multiple, équilibrage de charge et basculement automatique
 Lissage du trafic (à l'aide d'une couche d'application)
 Suivi graphique de la vitesse du trafic
 Système de détection d'intrusions dans le système
 Client DNS dynamique
 Infrastructure réseau
 Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 Serveur NTP (Network Time Protocol)
 Serveur DNS
 Mises à jour dynamiques via DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 Serveur RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)
 Prise en charge VPN
 Autoconfiguration de routes dynamiques
 Proxy HTTP
 Cache Internet 
 Authentification de(s) utilisateur(s)
 Filtrage de contenu (avec des listes par catégorie)
 Antivirus transparent
 Système de détection d'intrusions
 Serveur mail
 Domaines virtuels
 Quotas
 Soutien pour Sieve
 Récupération de compte externe
 POP3 et IMAP avec SSL/TLS
 Filtre antispam et antivirus
 Listes grises, noires et blanches
 Filtre proxy transparent POP3
 Compte "catch-all" (fourre-tout) 
 Messagerie internet (webmail)
 Serveur internet (web server)
 Hôtes virtuels
 Autorité de certification
 Travail de groupe (workgroup)
 Gestion centralisée des utilisateurs et des groupes
 Soutien maître/esclave
 Synchronisation avec un contrôleur de domaine Windows Active Directory
 Windows PDC
 Système de mot de passe
 Assistance pour les clients Windows 7
 Partage des ressources en réseau
 Serveur de fichiers
 Antivirus
 Corbeille
 Serveur d'impression
 Groupware: partage de calendriers, agendas, repertoire, boîte mail, wiki, etc.
 Serveur VoIP
 Messagerie vocale
 Salles de conférence
 Appels via un fournisseur externe
 Transferts d'appels
 Parking d'appel
 Musique d'attente
 Files d'attente (mise en attente)
 Journaux d'appels
 Serveur Jabber et (XMPP)
 Coin des utilisateurs eBox
 Suivi et rapports
 Mises à jour du logiciel
 Sauvegardes (configuration et sauvegarde de données à distance)

Développement 
Zentyal utilise un modèle open source, dont le code source est intégralement disponible pour ses utilisateurs.

Design 
Zentyal est une application web qui utilise le serveur HTTP Apache avec mod_perl comme fondation et des composants  comme blocs de construction, principalement écrits en Perl orienté objet, avec un peu de JavaScript pour les améliorations visuelles.

Son design intègre des techniques de programmation comme:
 Modèles de design: un modèle de design observer est utilisé principalement pour intégrer les différents modules à travers eBox Platform. Chaque service rapporte par exemple quel port il a besoin d'ouvrir. En outre, un singleton prend en charge la configuration globale et les détails de comportement.
 Présentation et logique de découplage: l'utilisateur d'interface utilise CSS et Ajax, et inclut plusieurs composants Mason, comme un tableau générique utilisé pour configurer les services. La logique du programme est contenue dans des paquets de bibliothèque et un code CGI-like.
 Tolérance aux pannes: les erreurs et les alertes sont gérées par le logiciel de gestion d'exceptions, passant de la base à sa routine de gestion.
Il offre également l’architecture nécessaire au débogage, en intégrant la distribution de la pile d’exécution de l’interpréteur Perl 5.

Chaque processus de chaque service est contrôlé et relancé automatiquement en cas de défaillance.

Composants Open Source 

Zentyal (eBox Platform) est un logiciel open source principalement écrit en Perl qui fusionne les composants open source suivants:
 Serveur web Apache
 Serveur web
 Modules perl
 Moteur CGI
 OpenLDAP
 Utilisateurs partagés et groupes
 OpenSSL
 Cryptographie
 Iptables
 Pare-feu
 Mécanisme de translation d'adresses (NAT: Network address translation)
 BIND
 Serveur de noms de domaines
 Cache Squid
 Proxy-cache Web 
 DansGuardian
 Filtre de contenu
 Postfix
 Serveur mail
 XMPP
 Messagerie instantanée
 Ntpd
 Synchronisation de la date et l'heure
 OpenVPN
 Réseau Virtuel Privé
 Samba
 Stockage partagé
 Contrôleur de domaine principal pour les clients Windows
 CUPS
 Imprimantes partagées
 APT
 Installation du logiciel et mises à jour (montées en gamme)
 Asterisk
 Services VoIP
 Snort
 Système de prévention d'intrusions réseau
 Zarafa et Groupware
 Partage de calendriers, de répertoires, de messageries internet...
 Dovecot
 Serveur IMAP et POP3

Le CD Zentyal est construit à partir du projet Remastersys. L'ensemble de la distribution utilise Ubuntu 8.04 Hardy Heron et un installateur Ubuntu sur mesure pour les médias non vivants.

Communauté 
La majorité des travaux et du support de la communauté Zentyal se trouve sur le forum d'assistance de Zentyal.

L'inclusion de Zentyal (eBox Platform) au sein d'Ubuntu Gutsy Gibbon a été précédée par quelques commentaires sur les forums de la communauté Ubuntu. Il existe également un groupe d'utilisateurs de Linkstation qui ont réussi à porter eBox Platform sur un PowerPC.

Documentation 
http://www.sky-future.net/2013/06/comment-installer-un-firewall-zentyal/
http://www.sky-future.net/2013/06/zentyal-serveur-dhcp/

Utilisateurs 
 Guide d'installation : vous disposez des instructions relatives aux différentes méthodes d'installation de Zentyal (eBox Platform) comme le CD, les paquets Ubuntu, et à la manière d'obtenir le code source et d'exécuter Zentyal en partant de rien.
 Documentation officielle (disponible en anglais et en espagnol : destinée aux utilisateurs de Zentyal, elle en explique les concepts et la terminologie, et présente les différents services et cas d'utilisation.
 Documents supplémentaires : Liste complète de la documentation disponible, incluant notamment des "How-tos", les questions les plus fréquentes, des screencasts (captures d'écran) et autres documents.
 Référence de l'API: Description et paramètres des cours et méthodes.

Développeurs 
 Instructions pour les développeurs : tutoriels et conseils dirigés aux développeurs du logiciel, qui incluent également un guide de développement des modules, des instructions sur la manière de créer les paquets Zentyal pour Debian ou encore un environnement de développement.

Références

Liens externes 
 Site officiel
Site de développement
 Tuto: comment installer un firewall Zentyal

Hébergeur Internet
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel réseau et Internet
Distribution dérivée d'Ubuntu